Schlieren (gemeente), een gemeente en plaats in Zwitserland
 Schlieren (geologie), onregelmatige strepen van verschillende samenstelling in sommige stolligsgesteenten
 Schlierenoptica, onregelmatigheden in transparant materiaal die alleen optisch zichtbaar zijn
 Schlieren (berg), een bergtop in Zwitserland